Lucius Volusius Saturninus (suffectconsul 12 v.Chr.) - Romeins senator, suffect consul in 12 v.Chr. gouverneur van Afrika 8-4 v.Chr., gouverneur van Syrië 4 v.Chr.– 5 n.Chr.
 Lucius Volusius Saturninus (suffect consul 3 n.Chr.) - Romeins, suffect consul in 3 n.Chr., proconsul in Anatolië in 9-10 n.Chr., legatus pro praetore van Illyrië en Dalmatië
 Lucius Volusius Saturninus (priester) - Romeins senator en lid van het College van Pontifices
 Lucius Volusius Saturninus (consul 87) - Romeins senator, consul in 87 n.Chr.
 Lucius Volusius Saturninus (augur) - augur en suffect consul